Акротирі:

 Акротирі — британська військова база на півдні острова Кіпр.
 Акротирі — назва розкопок на грецькому острові Санторині.
 Акротирі — затока Середземного моря (острів Кіпр).
 Акротирі — півострів на північному заході острова Крит.

Див. також 
 Акротирі і Декелія — дві британські військові бази на острові Кіпр.